Дерунов — фамилия.

 Дерунов, Владимир Иванович (1908—1979) — советский скульптор и педагог.
 Дерунов, Валерий Юрьевич (1945) — советский и белорусский тренер по греко-римской борьбе, заслуженный тренер Белорусской ССР. 
 Дерунов, Константин Николаевич (1866—1929) — русский библиограф.
 Дерунов, Павел Фёдорович (1916—2001) — директор Завода № 36 в Рыбинске, Герой Социалистического Труда.
 Дерунов, Савва Яковлевич (1831—1909) — русский поэт, прозаик, этнограф, фольклорист, общественный деятель.